Игорь Александрович Мартынов: Мартынов, Игорь Александрович (род. 1974) — российский политический и государственный деятель.
 Мартынов, Игорь Александрович (род. 1999) — белорусский хоккеист.